Melita är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Melita ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Melita